{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Ban Midō
|nombre_ja = 
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 17 de diciembre
|edad = 21 años (Anime) 
18 años (Manga) 
|sangre = B
|canon = Manga
|primeraaparicion = Manga capítulo 1Anime episodio 1
}}
{{infobox animanga personaje serie
|serie = Get Backers
|nombre = 
|otrosnombres = Maestro del Jagan
|altura = 
|peso = 
|ocupación = Recuperador
|procedencia = 
|tipoextra = 
|extra = 
|relevancia = Protagonista
|familia = Der Kaiser
|seiyu =  Nobutoshi Kanna 
|doblador =   Héctor Indriago  Oscar Redondo
}}
{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = Habilidades de combate
|listatecnicas = Mordedura de serpienteJaganAlta velocidadFuerza SobrehumanaMagia de BrujoMatanza de SerpienteBrazo DemonioBrazo Angel
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 =
}}

 es el personaje más fuerte del Manga y Anime Get Backers es conocido como el maestro del Jagan y como un genio en las batallas, en la versión japonesa original su voz es interpretada por Nobutoshi Canna mientras que su voz de la niñez es proporcionada por Naomi Shindō.

Ban Midō forma un servicio de rescate conocido como los Get Backers con su compañero Ginji Amano, Ban es la B de los Get Backers abreviado (GB), en sus estilo de lucha no hay nadie que lo iguale, en velocidad y poder.

Personalidad 
La primera impresión que uno normalmente tiene al ver a Ban es el de un tipo rudo y soberbio. Además él le pone apodos a sus conocidos, (Chico Mono) para Shido Fuyuki, (Hilandero) para Kazuki Fūchōin, (Chico aguja voladora) para Jūbei Kakei, (Payaso de cuarta) para Haruki Emishi, (Sanguijuela Rubia) para Hevn (o Heaven) y (Anguila Parlante) para Ginji Amano; su compañero). Aparte de eso, él es un gran tipo con un fuerte sentido del liderazgo y muy talentoso.

Ban es una persona misteriosa. Siendo un Genio de las Batallas, como lo solía llamar su abuela, es muy inteligente, habiendo estudiado técnicas de pelea, ciencia, historia y magia, ya que cuando niño había sido capturado en Europa por chamanes, y sorprende a cualquiera con sus conocimientos. Sin embargo, Ban es a menudo un poco sentimental con aquellas personas con las que es rudo.

Al igual que Ginji posee una personalidad "chibi" que consiste en hacerse más bajo (como todo chibi) físicamente no cambia demasiado después de eso, sus ojos se vuelven negros y rasgados.Como dice más arriba aparenta ser un tipo duro y soberbio, pero todo es contradicho con esta "transformación" que solo aparecería en casos de comedia, como por ejemplo: cuando tiene que retar a Ginji, entre otros casos.

Historia 
Ban es un cuarto Alemán y además es el nieto de la Última Bruja del Siglo XX. Ban Midō es también una especie de hermano para Himiko Kudō, ya que al matar él a su hermano Yamato (porque él se lo pidió), le prometió a este último el proteger a su hermana menor, Himiko. Ban hereda el encendedor de Yamato y su marca favorita de cigarrillos.

En el dúo de los Get Backers (GB), él es el que piensa y planea las misiones. Él se conoció con Ginji en "la fortaleza ilimitada" y se convirtieron en grandes amigos formando un servicio de rescates (ya que Ginji quería ayudar a la gente con sus poderes).

Habilidades 
En cuanto a sus habilidades, fue su abuela quién le pasó a Ban los poderes que tiene hoy en día. Ban básicamente tiene dos poderes principales. Primero, el Jagan (u Ojo Maligno), un poder que le permite hacerle ver a cualquiera que cruze sus ojos con los suyos una ilusión muy real de un minuto, por lo general una pesadilla. La única desventaja de esta habilidad es que sólo puede usarla 3 veces en un día y en personas diferentes durante ese lapso o podría morir. Por esta habilidad Ban es conocido como el Hombre del Jagan (Jagan no Ottoko). Su segundo poder, es la Mordedura de Serpiente (Snake Bite), que consiste en poder ejercer gran fuerza con sus manos.

Al ser un descendiente directo del clan de la Bruja y al haber nacido bajo la estrella de Asclepio, el posee una fuerza de 200 kilogramos (en el animé sólo se ve en la mano derecha) en cada mano. Los brazos de Ban tienen un agarre de fuerza de más de 200 toneladas, incluso cuando no está usando el 100% de su poder. Cuando usa su máximo poder, su mano derecha se convierte en las mandíbulas de una serpiente que puede destruir todo. También, cuando está usando un gran potencial de su poder, se puede ver la sombra de una serpiente espectral alrededor de él.

En arco argumental llamado "Recuperen el Tiempo Perdido" (Get Back the Lost Time -sólo en el manga-) sus poderes aumentan y aprende nuevas habilidades. Contra Natsuhiko Miroku, aprende una nueva técnica llamada "Genocidio de Serpiente" (Snake Genocide), usando su mano izquierda (su mano derecha es su principal mano de ataque).

Para poder invocar a Asclepio, Ban debe decir un cántico del cual hay cinco versiones:

1º Versión: Ahora, a tu mano derecha, hasta que termine este maldito destino, quiero ser el que encarne a Asclepio, descendiente de los altos cielos. Ahora, escucha mi pedido: ¡Ataca con tus colmillos venenosos!

2º Versión: Ahora, a mi mano derecha... Está al que aloja a Ofiuco, que viene del cosmos... hasta que este maldito destino termine. Ahora sé devorado... ¡por los venenosos colmillos de la serpiente!

3º Versión: Incluso ahora, a mi mano derecha, hasta que termine este maldito destino... Yo soy el que aloja a Asclepio, que desciende desde lo más alto de la vía láctea... ¡Aliméntate con tus colmillos venenosos!

4º Versión: Incluso ahora a 100 años a mi mano derecha desde ahora, y hasta que este maldito destino termine, se encuentra Asclepio, portador de la serpiente, descendiente de la vía láctea. Llena tus colmillos de veneno, aliméntate con mi sangre, por eso...te invoco... ¡Mordedura de serpiente!

5º Versión: Incluso ahora, a mi mano derecha, y hasta que pase este maldito destino, se encuentra Asclepio, portador de la serpiente, descendiente de la vía láctea de lo más alto, por eso...yo te invoco...aliméntate... llena tus colmillos de veneno, aliméntate... ¡Mordedura de serpiente!

Mientras Ban dice estas palabras, la silueta de la serpiente lo rodea. Ban nunca perdió un combate luego de haber invocado a la encarnación incluso sin haber usado el Jagan (como fue el caso en su pelea contra Fudō en la misión del IL).

Incluso sin su Mordedura de Serpiente, Ban pelea con sus instintos de batalla. Como lo dijo el Dr. Jackal cuando peleó contra él en la misión de recuperación de los brazos de la Venus de Milo: "Cuando creo que atacarás por la derecha, llegas por la izquierda, y cuando creo que atacarás por la izquierda, llegas por la derecha."

La velocidad de Ban también es impresionante, más que la de Akabane. Cuando el combatió contra Fudō, Makubex señala que Ban rompió varios de los huesos de Fudō y que incluso causó daño en sus órganos internos en una fracción de segundo. Así, Ban ha sido siempre considerado como el más peligroso de los enemigos.

Mordedura de Serpiente 
La Mordedura de serpiente es el ataque que utiliza Ban la mayoría de las veces, el cual consiste en un agarre de 200 kilogramos; en ciertas ocasiones puede aumentar el poder su ataque de mordedura de serpiente por medio de un cántico, que al ser pronunciado hace aparecer la silueta de una serpiente espectral alrededor de su cuerpo. Existen cinco maneras de pronunciar el conjuro para invocar a la serpiente.

Jagan 
El Jagan (literalmente Mal de Ojo, traducido erróneamente como Telepatía en el doblaje latinoamericano) es la técnica que utiliza Ban como su carta de triunfo en sus misiones, la cual consiste en provocar ilusiones en su oponente por el lapso de un minuto. Esta técnica es realmente increíble, ya que resulta imperceptible al momento de ser utilizada y puede hacerla en tan solo una décima de segundo, por lo que para lograr evitarla el oponente debe estar siempre atento o, de lo contrario, habrá de exponerse a sufrir una pesadilla, momento que Ban puede aprovechar para derrotarlo con su increíble velocidad, como lo hizo con Fudō en la pelea sostenida con él, en la segunda temporada.

Esta técnica tiene dos debilidades, una es que no se puede usar dos veces en la misma persona en un lapso de veinticuatro horas, y la otra es que solo se puede usar tres veces al día. Con estas dos debilidades del Jagan, Ban debe administrar bien la técnica para no desperdiciarla.

Cuando la usa la pupila de sus ojos pasa de redonda a la ser vertical, como las pupilas de una serpiente.

Brazo Demonio
Solo aparece en el manga, Cuando Ban Mido logra esta forma, se vuelve como el Raitei(Emperador Relámpago). Su objetivo es hacer de cualquier enemigo ante a él desaparezca. Gana regeneración de alta velocidad en esta forma, pero los daños que ha tuvo anteriormente no se curan. Su velocidad y fuerza física se multiplica y continua aumentando. En esta forma, él está puramente confiando en el cosmos y en Ascleplio. Su brazo puede cortar a través de dimensiones, tiempo, espacio, seres incorporeos, espacio vacío, elementos. Cabe destacar que en esta forma pudo incluso anular un rayo del Emperador Relámpago.

Brazo Angel
Solo aparece en el manga, Sin depender del uso de su maldición de Asclepio, Ban es capaz de utilizar su verdadero poder para la batalla. Con esto, aparece un ala de ángel en su brazo de mordedura de serpiente. Las habilidades que gana con este brazo son similares a su cosmos. Sus poderes se multiplicaron en gran medida, pero la única cosa que superará todo lo demás es su velocidad. Su velocidad aumenta, y aumenta y sigue aumentando hasta que su oponente ya no puede mantenerle el paso. De esta forma, se da a entender que él no puede imaginar a su oponente siendo más rápido que el. Todavía puede cortar a través de elementos, así como los seres incorporeos. No se sabe si su fuerza física real recibe un impulso, sin embargo en esta forma Ban pudo derrotar a Der Kaiser, incluso a Kurodo Akabane usando su máximo poder.

Instintos de Batalla 
Los instintos de batalla de Ban son increíble ya que el cuenta con una gran habilidad, su velocidad es increíblemente rápida, cuando luchaba contra Fudō en la primera temporada le destrozo el brazo y le causó daño a todos sus órganos internos en tan solo un segundo, si tomamos este detalle en cuenta se podría decir que Ban Midō es el personaje más rápido de todo el mundo, ya que supera incluso la velocidad de Akabane Kurodō.

Tampoco podemos olvidar mencionar que sus movimientos traicionan las expectativas de su oponente, como cuando hizo con Akabane en la recuperación de la Venus del Milo, cuando Akabane creía que venia por derecha llegaba por la izquierda y cuando venia por la izquierda aparecía por la derecha, también en la primera temporada cuando lucho contra Fudō que tenía el poder de predecir el futuro, resulta que Ban se lo hizo creer.

GetBackers
Personajes de manga y anime

fr:Ban Mido
pt:Ban Mido